Крис Брайт (; род. 14 октября 1970, Гуэлф, Онтарио, Канада) — канадский и японский хоккеист. Бронзовый призёр Чемпионата мира.

Карьера 
Начинал свою карьеру в различных заокеанских дивизионах. Несколько лет провел в АХЛ. Вызывался в сборную Канады, так как в те годы за неё не играли представители НХЛ. За неё Брайт выступал на Кубке Шпенглера и чемпионате мира 1995 года. На нём нападающий вместе с партнерами завоевал «бронзу».

Затем Брайт в течение 10 лет выступал в чемпионате Японии. Под уговоры главного тренера сборной Японии Марка Махона принял японское гражданство и сыграл за «самураев» на чемпионате мира 2004 года.

Заканчивал свою карьеру Крис Брайт в европейских чемпионатах.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1995
 Обладатель Кубка Шпенглера: 1995

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Японии
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Саут Каролина Стингрейс»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки ХК «Франкфурт Лайонс»
Игроки ХК «Акрони Есенице»
Игроки ХК «Ганновер Скорпионс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки сборной Японии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»